Wielkie Góry – wieś na Ukrainie
 Wielkie Góry – wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim